Qajartallup Tasii bezeichnet:
 Qajartallup Tasii (Seengruppe, Maniitsoq), Seengruppe im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Qajartallup Tasii (Seengruppe, Sisimiut), Seengruppe im Distrikt Sisimiut, Grönland